Колимас има више значења:

 Колимас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колимас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Колимас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику